36. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 8–11 sierpnia 1963 w belgijskim mieście Ronse. Były to szóste zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1930, 1935, 1950, 1957 i 1959). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata. Również nikomu nie udało się zdobyć chociaż dwóch medali.

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 5. miejsca przez polski zespół w jeździe drużynowej na czas amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 8 zawodników w dwóch konkurencjach amatorów.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1963 w kolarstwie
1963 w Belgii
Kolarstwo w Belgii